Met Johann Strauss wordt gewoonlijk de Oostenrijkse componist Johann Strauss jr. bedoeld. Zijn vader en een van zijn neven hadden echter dezelfde naam, en waren ook bekende componisten.

Zie:
 Johann Strauss sr., Weense componist (1804-1849)
 Johann Strauss jr., Oostenrijks componist (1825-1899)
 Johann Strauss III, Oostenrijks componist (1866-1939)

Ook:
 Johann Strauss (trein), een internationale trein